Кубок Греції 2015-16 — 74-й розіграш Кубка Греції. Перемогу в турнірі здобув АЕК.

Календар

Перший раунд 

|}

Груповий раунд

1 група 

|valign="top"|

2 група 

|valign="top"|

3 група 

|valign="top"|

4 група 

|valign="top"|

5 група 

|valign="top"|

6 група 

|valign="top"|

7 група 

|valign="top"|

8 група 

|valign="top"|

Третій раунд 
Перші матчі відбулися 5-7 січня, матчі-відповіді 12-14 січня 2016 року.

|}

Чвертьфінали 
Перші матчі відбулися 27-28 січня, матчі-відповіді 3, 4 і 11 лютого 2016 року.

|}

Півфінали 
Перші матчі повинні були відбутися 2-3 березня, матчі-відповіді 7 квітня 2016 року. 2 березня на першому півфінальному матчі між ПАОКом і Олімпіакосом вболівальники господарів вибігли на поле у знак протесту проти непризначення головним арбітром матчу пенальті у ворота їх команди. Хуліганська поведінка супроводжувалась вибухом насильства з використанням піротехнічних засобів. 3 березня 2016 уряд Греції анулював даний розіграш Кубку. Проте після наполягання ФІФА 15 квітня було прийняте рішення про відновлення кубку Греції.. У першому матчі між ПАОКом та Олімпіакосом господарям була зарахована технічна поразка. Нові терміни проведення матчів кубку - 20, 26 і 27 квітня 2016 року. 

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Грецька федерація футболу   
 Кубок Греції на soccerway 

Греція
Греція
2015 у грецькому спорті
2016 у грецькому спорті
2015—16